Myriangiopsis är ett släkte av svampar. Myriangiopsis ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Myriangiopsis